Розшук — дія за значенням розшукати, розшукувати.
 Розшук — юр.Система слідчих та оперативних заходів щодо виявлення злочинця, який зник, викраденого майна і т. ін.
 Розшук — тільки одн. Відділ поліції (міліції), що займається розкриттям злочинів, запобіганням злочинності та виявленням злочинців.

Джерела

Посилання 
 Розшук  /Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України. — с.58